La casa de Vexin fou un llinatge francès que va governar el comtat de Vexin, el de Valois i el d'Amiens i es va extingir el 1080. Una branca va governar el comtat de Senlis al . El seu origen presenta algunes llacunes.

Origen

Genealogia comtal

Bibliografia 
 Pierre Bauduin, La première Normandie (Xe-XIe siècles), Presses Universitaires de Caen, Caen, 2004, 474 p. () 
 Onomastique et Parenté dans l'Occident médiéval, Prosopographica et genealogica, Oxford, 2000, 310 p. ():
 Katharine S. B. Keats-Rohan, «Poppa de Bayeux et sa famille»
 Édouard de Saint Phalle, «Les comtes de Gâtinais aux Xe et XIe siècles»
 Foundation for medieval genealogy:
 Comtes d'Ostrevant
 Carolingian nobility
 comtes de Valois et du Vexin

Vexin